Astley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Astley, Warwickshire, ort i England, 
 Astley, Shropshire, ort i England,